Копанчук — українське прізвище. Відомі носії:

 Копанчук Олександр Анатолійович — старший сержант Збройних сил України.
 Копанчук Олена Євгенівна ( 1978) — український адвокат, народний депутат України 9-го скликання.

Українські прізвища
Прізвища на -ук